Э́нтони Лапа́лья (; род. 31 января 1959, Аделаида, Австралия) — австралийский актёр, наиболее известный по роли Джека Мэлоуна в телесериале «Без следа» (2002—2009), за которую он получил премию «Золотой глобус» в 2004 году, а также по роли Саймона Муна в ситкоме «Фрейзер», которая принесла ему премию «Эмми» в 2002 году.

Ранние годы 
Энтони Лапалья родился в Аделаиде, Австралия, сын секретаря Марии Йоханнес (урождённая Брендель) и автомеханика Гедио Лапалья. Лапалья имеет голландские и итальянские корни, у него есть два брата —  и Майкл. Учился в Rostrevor College.

Карьера 
Лапалья дебютировал в 1985 году в эпизоде телесериала «Удивительные истории», а два года спустя дебютировал в кино в фильме «Холодная сталь». впоследствии он исполнял роли второго плана в таких фильмах как «Свадьба Бетси», «Кровь невинных», «Я женился на убийце с топором» и «Клиент». В 1995 году он исполнил первую главную роль в карьере — в сериале «Одно убийство», который был закрыт после одного сезона.

Лапалья достиг известности благодаря ролям на бродвейской сцене. Он выиграл высшую театральную премию «Тони» за главную роль в пьесе «Вид с моста» в 1998 году. В период между 2000—2004 годами он исполнил роль брата героини Джейн Ливз в ситкоме «Фрейзер», за которую он получил премию «Эмми» в 2002 году. Кроме того в 2002—2009 годах он исполнил главную роль в телесериале «Без следа», за которую получил премию «Золотой глобус» в 2004 году.

Фильмография

Награды и номинации 
 «Эмми»
 2000 — Премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале» — «Фрейзер» (номинация)
 2002 — Премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале» — «Фрейзер»
 2004 — Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале — «Без следа» (номинация)
 2004 — Премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале» — «Фрейзер» (номинация)
 «Тони»
 1998 — Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе — «Вид с моста»
 «Золотой глобус»
 2004 — Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — драма — «Без следа»
 «Драма Деск»
 1995 — Премия «Драма Деск» за лучшую мужскую роль второго плана в пьесе — «Татуированная роза» (номинация)
 1998 — Премия «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе — «Вид с моста»
 «Премия Гильдии киноактёров США»
 2004 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале — «Без следа» (номинация)
 2004 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — «Без следа» (номинация)
 2005 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — «Без следа» (номинация)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Футболисты Австралии
Футбольные вратари
Игроки ФК «Аделаида Сити»
Персоналии:Аделаида